Der er flere personer ved navn Flemming Christensen:
 Flemming Christensen (fodboldspiller) (født 1958) – dansk fodboldspiller og -træner
 Flemming Christensen (fhv. borgmester i Vejle) (født 1950) – dansk politiker og præst, borgmester i Vejle 1993-05 for SF
 Flemming Christensen (Det Konservative Folkeparti) (født 1944) – dansk politiker, borgmester i Køge 2014-17 for Det Konservative Folkeparti
 Flemming Christensen (komponist) – dansk filmkomponist